Wuchale kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Wich'alē, ort, Amhara, 
 Wuchale (distrikt i Etiopien), 

Robotskapade Etiopienförgreningar